Il sostituto – film del 1978 diretto da Jean-Jacques Annaud
 Il sostituto –  film del 2000 diretto da Sam Firstenberg
 Il sostituto – romanzo di David Nicholls del 2007
 Il sostituto – programma televisivo statunitense del 2019